Los Brasiles Airport är en flygplats i Nicaragua. Den ligger i departementet Managua, i den sydvästra delen av landet vid Managuasjön. Los Brasiles Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Los Brasiles Airport är kuperad västerut, men österut är den platt. 

Omgivningarna runt Los Brasiles Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Källor 

Flygplatser i Managua (departement)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar